Henri II de Bourbon-Condé, (1588 - 1646), IIIe prince de Condé.
 Henri II de Bourbon-Verneuil, (1601 - 1682), fils légitimé du roi Henri IV.